Мишурин — фамилия; имеет женскую форму Мишурина. Известные носители:

 Мишурин, Алексей Александрович (1912—1982) — советский украинский кинорежиссёр, кинооператор.
 Мишурин, Фёдор Михайлович (около 1490—1538) — государственный деятель в правлении Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича, входил в число «дьяки великие».
 Мишурина, Мария Алексеевна (более известна как Мария Ладо; род. 1965) — украинский драматург и сценарист.

Топоним 
 Мишурин Рог — село, Верхнеднепровский район, Днепропетровская область, Украина.